Weissbluth ist der Familienname folgender Personen:

 Marc Weissbluth, US-amerikanischer Kinderarzt
 Mitchel Weissbluth (1905–1990), US-amerikanischer Physiker